Оборона — спосіб ведення бою.
 Оборона (рух) — російський безлідерний молодіжний суспільно-політичний рух.

Див. також 
 Цивільна оборона України — державна система органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.
 Українська Національна Оборона (УНО) — піввійськова організація закарпатської молоді.
 Хагана ( - Оборона) — єврейська партизанська військова організація.

Багатозначні терміни
Оборона